Talarómyces macrósporus — вид гомоталличных грибов-аскомицетов, относящийся к роду . Один из видов, у которых телеоморфная стадия резко преобладает над анаморфной, а конидиальное спороношение подавлено.

Описание 
Колонии на CYA на 7-е сутки 2—3 см (3,5—4 см при 30 °C) в диаметре, морщинистые, с белым, желтоватым и красноватым мицелием, шерстистые. Конидиальное спороношение слабое до вовсе отсутствующего. Реверс в центре жёлто-коричневый, ближе к краю золотисто-жёлтый.

На агаре с солодовым экстрактом (MEA) колонии с белым, жёлтым и красноватым мицелием, часто с жёлтыми клейстотециями, более обильными при 30 °C. Конидиальное спороношение не выражено. Реверс красно-коричневый, в центре более тёмно-коричневый.

На агаре с дрожжевым экстрактом и сахарозой (YES) колонии с белым мицелием, неспороносящие, скоричневым до коричнево-оранжевого реверсом.

На овсяном агаре (OA) колонии с белым и жёлтым мицелием, конидиальное спороношение не выражено. Реверс коричнево-оранжевый до красно-оранжевого. Образует белые и жёлтые клейстотеции, более обильные и яркие (до оранжевых) при 30 °C.

Клейстотеции шаровидные или почти шаровидные, мягкие, 100—400 × 100—350 мкм. Аски 13—18 × 11,5—13,5 мкм. Аскоспоры широкоэллипсоидальные, шиповатые, 5—6,5 × 4,5—5,5 мкм.

Конидиеносцы — двухъярусные и одноярусные кисточки на гладкостенной ножке 15—50 мкм длиной и 2—3 мкм толщиной. Фиалиды игловидные, по 3—6 в пучке, 8—12 × 1,3—2,5 мкм. Конидии широкоэллипсоидальные, 2—4 × 2—3,5 мкм, гладкие.

Отличия от близких видов 
Определяется по жёлтым клейстотециям с шиповатыми толстостенными широкоэллипсоидальными аскоспорами.  и  отличаются более сильно выраженным конидиальным спороношением на MEA.  образует несколько более мелкие аскоспоры,  образует жёлтые до оранжево-красных клейстотеции и более мелкие аскоспоры.

Экология и значение 
Широко распространённый вид, нередко встречающийся в почве, а также на различных пищевых продуктах.

Таксономия 
,  57: 186 (1990). — ,  2: 15 (1972).

Синонимы 
 , nom. illeg.

Примечания

Литература 
 

macrosporus